Hófehérke-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Hófehérke-barlang, vértesszőlősi barlang.
 Hófehérke-barlang, bulgáriai barlang.